I moschi (o moschoi) è un termine proveniente da fonti antiche e può essere riferito a uno dei seguenti popoli:

 Moschi, un popolo anatolico dell'età del ferro, documentato da fonti assire.
 Meskheti etnici georgiani della regione di Meskheti
 Meskheti o meskheti turchi, i primi abitanti musulmani di Meskheti, lungo i confini della Turchia.
Inoltre...
 Moschia regione georgiana.